El nombre Carlos Navarrete puede referirse a:

 Carlos Navarrete Cáceres (1931- ) arqueólogo, antropólogo e historiador guatemalteco.
 Carlos Navarrete Merino (1938- ) político y abogado español.
 Carlos Navarrete Ruiz (1958- ) político mexicano.
 Carlos Navarrete Zuleta (1959- ) técnico colombiano de fútbol.